Jan (Piotrowicz) z Oświęcimia – filozof, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Kazimierz Piotrowicz – kandydat w wyborach prezydenckich 1995.
 Ludwik Piotrowicz –  historyk starożytności, autor prac z zakresu archeologii, papirologii oraz historii Słowiańszczyzny.
 Marek Piotrowicz – polski piłkarz, trener piłkarski
 Paweł Piotrowicz – polski poeta, dziennikarz, animator kultury.
 Robert Piotrowicz – artysta dźwiękowy, kompozytor, improwizator.
 Stanisław Piotrowicz (zm. 1894) – polski ksiądz katolicki
 Stanisław Piotrowicz (ur. 1940) – polski działacz partyjny, prezydent Poznania 
 Stanisław Piotrowicz (ur. 1952) – polski prokurator i polityk
 Wiesław Piotrowicz – polski rugbysta, międzynarodowy sędzia sportowy.
 Wiktor Piotrowicz – urzędnik, historyk, publicysta i krytyk literacki
 Zbigniew Piotrowicz – polski psycholog i podróżnik

Zobacz też:
 Piotrowicz (herb) – nazwa kilku polskich herbów szlacheckich.